Liam Fox peut désigner :
 Liam Fox (né en 1961), homme politique britannique ;
  (né en 1970), acteur de télévision britannique ;
 (né en 1984), joueur de football écossais.